HPD kan syfta på:

 Histrionisk personlighetsstörning
 Honda Performance Development
 Högpresterande datorsystem